Municipio de Mott puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mott (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Mott (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.